Les Championnats d'Europe de badminton 2012 se déroulent du  au  à Karlskrona, en Suède.

Médaillés

Résultats

Simple hommes

Simple dames

Double hommes

Double dames

Double mixte

Tableau des médailles

Liens externes 
Championnats d'Europe de badminton 2012
Championnats d'Europe de badminton 2012 sur le site tournamentsoftware.com

2012
Badminton
Badminton 2012
Europe 2012
Sport en Suède en 2012
Sport en avril 2012
Europe, Championnat d'